Il toponimo Stoeneşti può riferirsi a diverse località della Romania:
Stoenești, comune del distretto di Argeș
Stoenești, comune del distretto di Giurgiu
Stoenești, comune del distretto di Olt
Stoenești, comune del distretto di Vâlcea
Florești-Stoenești, comune del distretto di Giurgiu